Мехме́т Озгю́р () (род. 30 августа 1970 года, Коркутели, Анталья, Турция) — турецкий актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Окончил театральный факультет Стамбульского университета, обучался на языковых курсах в Анталии. Актёрская деятельность Мехмета Озгюра началась в 1988 году. В 1989 году он начал работать в общинном театре Анталии. C 1993 года и по настоящее время он работает в Государственном театре Анталии в качестве режиссёра-постановщика, а также принимает участие в постановках.

В 2012 году Озгюр снялся в фильме «Там за горой». В 2013 году за роль в этом фильме актёр был удостоён наград «Лучший актёр второго плана» на Турецком кинофестивале и на кинофестивале в Анкаре. В 2013 году Мехмет Озгюр принимал участие в съёмках сериалов «Великолепный век» в роли Лютфи-паши, «Королёк — птичка певчая» в роли Сейфеттин Бея.

Фильмография

Театральные работы 
 Kanlı Nigar
 Nalınlar
 Lozan
 Köşe Kapmaca
 Düğün ya da Davul
 Cimri
 Derya Gülü
 Becerikli Kanguru
 Aşk Grevi
 Töre
 Rumuz Goncagül
 Sığıntılar
 Vatan Kurtaran Şaban
 Fehim Paşa Konağı

Режиссёр-постановщик 
 Sevdalı Bulut
 Benim Güzel Pabuçlarım
 Definename
 Ali Ayşe’yi Seviyo
 Boyacı
 Ah Şu Gençler
 Kadınlar Ih Derse

Ссылки 
 
 Мехмет Озгюр на Фейсбуке
 Мехмет Озгюр на sinematurk.com 

Актёры телевидения Турции